LVA est un sigle, qui signifie :
 Libération des voies aériennes, une technique pratiquée en médecine, notamment lors de la ventilation artificielle ;
 Lieu de vie et d'accueil, structure intervenant généralement dans le cadre de la protection de l'enfance ;
 La Vie de l'auto, revue consacrée à l’automobile.

LVA est un code, qui signifie :
 Lettonie, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3.

Code